Reichental ist der Name folgender Orte:
 Reichental (Gernsbach), Stadtteil von Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Reichental (Gemeinde Waldegg), Ortschaft von Markt Waldegg, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Reichental, deutscher Name von Richeval, Gemeinde im Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich

Siehe auch:
 Reichenthal
 Reichtal